J'ai épousé une ombre, roman de William Irish (1948)
 J'ai épousé une ombre, film de Robin Davis (1983), inspiré du roman.